Афана́сий Мака́рьевич Ама́тов (1796 — 5 [17] июля 1848, Москва) — русский скрипач. Известный московский скрипач 20-х — 40-х годов XIX века — солист, ансамблист, концертмейстер оркестра Большого театра, педагог.

Биография и деятельность 
Афанасий Макарьевич Аматов в 1820—1822 гг. был крепостным музыкантом просвещённого помещика С. С. Хлюстина. Сведения о его образовании не сохранились. В имении Хлюстина Троицкое Медынского уезда Калужской губернии Аматов исполнял «музыкальные дуэты», составил оркестр из детей крепостных, которых обучал музыке. В 1822 г. получил вольную.

Выступал как солист в Москве, в том числе вместе с пианистом Дж. Фильдом (1822 г.), скрипачами А. Буше (1823 г.), Ф. Давидом (1832 г.), И. П. (Дж.) Грасси, И. И. Иоганнисом. Прославился как «превосходнейший скрипач». Его приглашали играть балетные соло в постановках Московских императорских театров, Ф. Сор специально для него написал соло в балете «Альфонс и Леонора, или Любовник-живописец» (постановка состоялась в 1824 г. на сцене Малого театра).

С 1828 г. А. М. Аматов преподавал игру на скрипке и генерал-бас в Благородном пансионе при Московском университете. В 1831 г. был принят в штат Большого театра как концертмейстер оркестра и дирижёр. Играл на скрипке и альте в ансамблях, в том числе в камерных собраниях Ф. Кс. Гебеля (1834 г.). В 1846 г. участвовал в исполнении квартетов op. 59 Л. ван Бетховена, посвящённых графу А. К. Разумовскому (так называемые Русские квартеты). Концертировал до конца жизни.

Умер от холеры.

Примечания

Литература 
 Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. — М., 1951. Т. 1. С. 181—183.
 Аматов // Парфёнова И. Н. Большой театр России в биографиях музыкантов [об оркестре]. Энциклопедический словарь / Ред. О. В. Фраёнова. — М.: Наука, 2018. — ISBN 978-5-02-040115-0. С. 41.

Скрипачи России
Скрипачи по алфавиту
Родившиеся в 1796 году
Умершие в 1848 году
Персоналии по алфавиту